

Bepansrade fordon

Stridsvagnar

Pansarskyttefordon

Övriga pansarfordon

Hjuldrivna pansarfordon

Lastbilar

Bandvagnar

Övriga motorfordon

Luftvärnsvagnar

Artilleri 

 Förfogar över totalt 234 st 152 mm pjäser

Motorburet raketartilleri

Artillerivagnar

Kanoner

Haubitsar

Helikoptrar

UAV

Sjöförsvar

Pansarvärn

Luftvärn

Granatkastare

Lätta vapen 
Stormgevär
 7,62 Stormgevär 62 (7,62 RK 62)
 7,62 RK 62 TP
 7,62 RK 62 VV
 7,62 RK 62 TP VV
 7,62 RK 62-76
 7,62 RK 62-76 TP

 7,62 Stormgevär 95 TP (7,62 RK 95 TP)

 7,62 Stormgevär 54
 7,62 Stormgevär 54 TP
 7,62 Stormgevär 56 TP
 7,62 Stormgevär 72
 7,62 Stormgevär 72 TP

Kulsprutor
 7,62 Lätt maskingevär 62 (7,62 KvKK 62)
 7,62 Maskingevär PKM (7,62 KK PKM)
 7,62 Maskingevär MG 3 (7,62 KK MG 3)

Tunga kulsprutor
 12,7 Luftvärnsmaskingevär 96 (12,7 ItKK 96)

Skarpskyttegevär
 7,62 Prickskyttegevär Dragunov (7,62 tkiv Dragunov)
 7,62 Prickskyttegevär 85 (7,62 tkiv 85)
 8,6   Prickskyttegevär 2000 (8,6 tkiv 2000)
 12,7 Prickskyttegevär 2000 Barrett (12,7 rstkiv 2000)

K-pistar
 9,00 Maskinpistol 2000 (9,00 KP 2000)
 9,00 Maskinpistol 2000 VAIM (9,00 KP 2000 VAIM)

Pistoler
 9,00 Pistol 80 (9,00 pist 80)
 9,00 Pistol 80-91 (9,00 pist 80-91)
 9,00 Pistol SIG P226 (9,00 pist SIG P226)
 9,00 Pistol SIG P225 (9,00 pist SIG P225)

Hagelgevär
 12 Pumphagelgevär Remington Police (12 pumppuh Remington P)

Källor
Uppgifterna på denna sida är framtagna ur publicerade och offentliga källor, såsom Jane's bokserier.

Finlands armé